Делетр () — французская фамилия.

 Известные носители
 Антуан Шарль Бернар Делетр (1776—1838) — французский генерал, участник революционных и наполеоновских войн.
 Оливье Делетр (род. 1967) — французский теннисист, бывшая 3-я ракетка мира в парном разряде.
  (1746—1832) — французский скульптор.